The Love Liar – film del 1915 diretto da Harry Harvey
 The Love Liar – film del 1916 diretto da Crane Wilbur